Les Equisetaceae (Équisétacées) sont l'unique famille survivante des prêles. Quatre autres familles éteintes de prêles sont connues.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Equisetum, dérivé du latin equus, cheval, et seta / saeta, « poil ; crin de cheval », en référence aux racines noires grossières de l'espèce type, Equisetum fluviatile, qui ressemblent à la queue d'un cheval.

Liste des genres 
Selon  et  :
 genre Equisetites Sternberg 1833 †
 genre Equisetum L.

Selon , , ,  et  :
 genre Equisetum L., 1753

Selon  (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :
 genre Allostelites Börner
 genre Equisetum L.
 genre Hippochaete Milde
 genre Presla Dulac

Notes et références

Références taxinomiques

Liens externes 
 Référence Flore Laurentienne, famille Equisetaceae 

Famille de plantes (nom scientifique)
Equisetales